Cette page contient les pages d'homonymie de Angel Eyes et Angeleyes.

Cinéma et télévision 
 Angel Eyes est un film américain réalisé par Charles Lamont en 1927.
 Angel Eyes est un film américain réalisé par Gary Graver en 1993.
 Angel Eyes est un film américain réalisé par Luis Mandoki en 2001.
 Angel Eyes est une série télévisée sud-coréenne en 2014.

Musique 
 Angel Eyes est une chanson composée par Earl Brent et Matt Dennis en 1953.
 Angeleyes est une chanson du groupe ABBA présente sur l'album Voulez-Vous sorti en 1979.
 Angel Eyes est une chanson du groupe Roxy Music présente sur l'album Manifesto sorti en 1979.
 Angel Eyes est une chanson du groupe Lime présente sur l'album Lime III sorti en 1983.
 Angel Eyes est une chanson du groupe Wet Wet Wet présente sur l'album Popped In Souled Out sorti en 1987.
 Angel Eyes est une chanson du groupe The Jeff Healey Band présente sur l'album See the Light sorti en 1988.
 Angel Eyes est une chanson du groupe Ace of Base présente sur l'album The Bridge sorti en 1995.
 Angel Eyes est une chanson de Jerry Cantrell présente sur l'album Degradation Trip sorti en 2002.
 Angel Eyes est un single du groupe Heartsdales sorti en 2005.